Příjmení Šádek nosí více významných osobností:

 František Šádek (evangelický kněz) (1846–1911) – český evangelický kněz
 František Šádek (1921–2015) – československý generál ČSLA, velitel Pohraniční stráže a politik Komunistické strany Československa slovenské národnosti
 Juraj Šádek (* 1974) – český florbalista a reprezentant
 Vlastimil Šádek (1893–1961) – český a československý průmyslník a politik